USS Essex, ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor al condado de Essex, Massachusetts.

 El primer  fue una fragata de 32 cañones botada en 1799, que participó en la Guerra anglo-estadounidense de 1812. Se perdió en el mar el 28 de marzo de 1814.

 El segundo  fue un cañonero fluvial ironclad propulsado mediante máquina de vapor que participó en la Guerra de Secesión, conversión de un buque civil llamado New Era, adquirido en 1861. Fue dado de baja en 1865 y desguazado en 1870.

 El tercer  fue un vapor de hélice con casco de madera botado en 1876, uno de los últimos barcos de la «vieja armada». Sirvió como buque escuela en la Reserva Naval del Estado de Minnesota hasta el 27 de octubre de 1930

 El cuarto  fue un portaaviones dado de alta en 1942 (como el primer buque de su clase), que participó en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, y el Proyecto Apolo, fue dado de baja en 1969.

 El quinto  es un buque de asalto anfibio de clase Wasp dado de alta en 1992 y actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos